Diamantina (gemeente), een stad en gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Diamantina (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Diamantina (rivier), een rivier in de Australische deelstaat Zuid-Australië

Overige 
 Aartsbisdom Diamantina, een aartsbisdom in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Chapada Diamantina, een natuurgebied in de Braziliaanse deelstaat Bahia
 Moenkhausia diamantina, een vissensoort afkomstig uit bovengenoemde natuurgebied
 Nationaal park Chapada Diamantina, een natuurpark in de Braziliaanse deelstaat Bahia